Гориневский (Гориневская) — фамилия:

 Гориневский, Валентин Владиславович (1857—1937) — советский гигиенист и педиатр.

 Гориневская, Валентина Валентиновна (1882—1953) — Заслуженный деятель науки РСФСР (1943).
 Гориневская, Вероника Валентиновна (1887—1957) — советская учёная, профессор.

См. также 
 Гриневский